Клещёв (Клещёва) — русская фамилия.

Известные носители 
 Клещёв, Алексей Ефимович (1905—1968) — Герой Советского Союза.
 Клещёв, Валерий Николаевич (1945—2008) — советский футболист и тренер.
 Клещёв, Иван Иванович (1918—1942) — Герой Советского Союза.
 Клещёв, Константин Александрович (1935—2010) — российский учёный-геолог.
 Клещёв, Юрий Николаевич (1930—2005) — советский волейбольный тренер, арбитр, литератор, преподаватель.

 Клещёва, Антонина Николаевна (1909–1970) — советская эстрадная певица (меццо-сопрано), заслуженная артистка РСФСР (1963).
 Клещёва, Дарья Александровна (род. 1998) — российская гимнастка.
 Клещёва, Марина Борисовна (род. 1965) — российская актриса, режиссёр.

См. также 
 Клещев, Спиридон Васильевич (?—1907) — первый житель города Шумиха Курганской области.